

Населені пункти та їхні частини
 Садлово — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Садлово — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Садлово — село в гміні Сухань Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Садлово — лісова осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки